Aldo Attardi (1926-2001) – giurista, avvocato e insegnante italiano
 Guido Attardi (1937-2002) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Ugo Attardi (1923-2006) – pittore, scultore e scrittore italiano

Pagine correlate
 Attard